Die Argentina Open 2016 waren ein Tennisturnier der ATP World Tour 2016 in Buenos Aires, das vom 8. bis 14. Februar 2016 im Freien auf Sand ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in Memphis die Memphis Open gespielt. Ersteres zählte zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Turniere in Buenos Aires und Memphis solche der Kategorie ATP World Tour 250 sind.

Titelverteidiger war Rafael Nadal im Einzel, der im Halbfinale gegen Dominic Thiem einen Matchball nicht verwandeln konnte und ausschied. Thiem gewann das Finale gegen Nicolás Almagro knapp in drei Sätzen mit 7:62, 3:6, 7:6 und gewann damit seinen vierten Einzeltitel in seinem fünften Finale. Almagro brach auf dem Weg ins Finale eine 15 Spiele andauernde Niederlagenserie gegen David Ferrer, um sein 22. Finale auf der Tour zu erreichen. Im Doppel gewannen im Vorjahr Jarkko Nieminen und André Sá, die diesmal nicht antraten. Das Finale entschieden die topgesetzten Juan Sebastián Cabal und Robert Farah aus Kolumbien gegen Íñigo Cervantes und Paolo Lorenzi mit 6:3, 6:0 für sich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 523.470 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 598.865 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Argentina Open 2016 fand vom 6. bis 7. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Argentina Open 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Buenos Aires